Daryl Sutch – calciatore inglese
 Richard Sutch – storico dell'economia statunitense
 Screaming Lord Sutch – musicista e politico britannico